Мирсиновые () — подсемейство двудольных растений в составе семейства .

Классификация

Таксономия 
В системе APG II большая часть родов входила в семейство Мирсиновые (Myrsinaceae).

Подсемейство Мирсиновые входит в семейство  порядка .

Представители 
Подсемейство включает в себя 46 родов:

См. также 
† Psilastephanocolporites brevissimus

Примечания 

 Мирсиновые